Személynevek
Caius Iulius Caesar vagy Julius Caesar római hadvezér és politikus (i.e. 100 – i.e. 44)
Julius Caesar Scaliger vagy Giulio Cesare della Scala (1484–1558) itáliai tudós, orvos, humanista filozófus
Cajus Julius Caesar (1951) német politikus

Helynevek

Julius Caesar (holdkráter), alakzat a Hold felszínén

Irodalmi, színpadi és zeneművek, filmek címe

Julius Caesar (színmű), Shakespeare drámája (1599)
Julius Caesar, 1914-es olasz némafilm, főszerepben Amleto Novelli és Bruto Castellani
Julius Caesar, 1950-es amerikai film, főszerepben Charlton Heston, David Bradley és Harold Tasker
Julius Caesar, 1953-as amerikai film, főszerepben Louis Calhern, Marlon Brando és John Gielgud
Julius Caesar, 1970-es brit filmadaptáció, főszerepben Charlton Heston, John Gielgud és Jason Robards
Julius Caesar, 2002-es kétrészes holland-amerikai-német-olasz tévéfilm, rendezte Ulli Edel, főszerepben Jeremy Sisto, Richard Harris (USA-ban 2003-ban mutatták be). 
Julius Caesar-nyitány, Robert Schumann zeneműve (Op. 128, 1851)